Dlugy bezeichnet:

 Maxim Dlugy, US-amerikanischer Schachgroßmeister (* 1966)
 den früheren Ortsnamen von Fleißdorf, Vetschau, Brandenburg (bis 1937)